Сергій Савич Серафимов (, Трапезунд, Османська імперія — , Ленінград, РРФСР, СРСР) — російський радянський архітектор.

Біографія  
У 1901 закінчив Одеське художнє училище і в тому ж році вступив у Вище художнє училище Імператорської Академії мистецтв. 

Дипломну роботу «Державна дума» виконав у 1910 (майстерня А. Померанцева). 

Викладач ПГСХМ — ВХУТЕІНу — ЛВХТІ (колиш. Академії мистецтв); після реорганізації — ІЖСА (з 1934). Проректор з навчальної частини. Професор. 

Похований у Ленінграді на «Літераторських містках» .

Харків  

 Будинок Державної промисловості УРСР — Держпром (1925, співавтори: Кравець С. М., ; інж. Роттерт П. П.; конкурс, 1-а премія; здійснено у 1925—1928);
 Будинок проектних організацій — спочатку Будинок Уряду Української РСР (1927; співавтор Зандберг-Серафимова М. А.; конкурс, 2-а премія);

Будівлі  
 Будинок житловий прибутковий А. Бенігсена на Середньому пр. В.О, д. 51-53, кут 12-ї лінії (1909, планування І. Претро, 1911—1912);
 Головне казначейство на наб. Фонтанки, 70-72 (1912—1915, спільно з Д. Іофаном, за участю С. Корвін-Круковського)

Нездійснені проекти  
 Міністерство торгівлі та промисловості на наб. Макарова, 8 (1912; конкурс, 1-а премія);
 Палац Праці Нарвського району в Петрограді; 
 Бібліотека ім. Леніна в Москві (1928, співавтор М. Зандберг-Серафимова; всесоюзний конкурс; 4-а премія);
 Будинок Уряду Білоруської РСР у Мінську (конкурс);
 Будинок Рад Карело-Фінської РСР у Петрозаводську (1934);
 Народний дім у Ризі (до 1930, співавтор М. Зандберг-Серафимова; конкурс);

Джерела  
 Щорічник Товариства архітекторів-художників. Випуск 12. Ленінград. 1927 Стор. 109 — 122. 
 Щорічник Товариства архітекторів-художників. Випуск 13. Ленінград. 1930 Стор. 96, 97. 
 Архітектура СРСР. 1940 № 1. Стор. 74. Некролог. 
 Архітектура СРСР. 1940 № 8. Стор 61-65. Рубанчік Я. 
 С. С. Серафимів. Каталог виставки. Ленінград. 1941 
 Архітектура СРСР. 1984 № 3. Стор. 101. 
 Зодчі Санкт-Петербурга. XIX  — початок ХХ століття. Упоряд.  — Ісаченко В. Г. СПб.: «Лениздат». 1998 Стор. 1028, 1029. 
 Пам'ятники архітектури та історії Санкт-Петербурга. Василеостровский район. СПб.: «Коло». 2005 Стор. 445, 446. 
 
 УРЕ 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 2. Soviet Avant-garde: 1917–1933. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. С. 116.

Посилання 

 Могила Серафимова на містках 

Російські архітектори
Українські архітектори
Архітектори Харкова